Молодо́й большеви́к — название ряда советских периодических изданий.

 Молодой большевик — название журнала «Перспективы» в 1939—1952 гг. Названия в другие годы: «Юный коммунист» (1918—1938), «Молодой коммунист» (1953—1990).
 Молодий більшовик (с укр. — «Молодой большевик») — всеукраинская газета для крестьянской молодёжи, выходившая в Киеве в 1923—1930 гг.
 Молодий більшовик (с укр. — «Молодой большевик») — название украинского литературно-художественного журнала «Дніпро» в 1937—1941 гг. (в 1927—1937 гг. назывался «Молодняк»).